Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2009/2010 — 109-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 8 августа 2009 и закончился 1 мая 2010 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Гленторан».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010
2000-е годы в Северной Ирландии
2010-е годы в Северной Ирландии